Imposto sobre grandes fortunas — imposto brasileiro que decide quem comanda as faculdades do governo
Fórum de Governança da Internet — fórum que reúne múltiplos atores para discussão de políticas em aspectos de governança da Internet
Independent Games Festival — festival com premiações para jogos eletrônicos independentes

Desambiguações de política
Desambiguações de siglas